Holý může znamenat:

příjmení
Antonín Holý (1936–2012) – český chemik
Antonín Holý (houslař) (1835–1926) – český houslař
Bohumil Holý (1885–1947) – český učitel, stenograf a autor všeslovanštiny
Dalibor Holý (* 1969) – český statistik a odborník na pracovní trh
Dušan Holý (* 1933) – český zpěvák, folklorista a pedagog
Dušan Holý (klavírista) (* 1983) – český klavírista
František Holý (rozcestník) – rozcestník
Ivan Holý (1913–???) – poválečný poslanec za KSČ a ředitel znárodněných Baťových závodů, v 50. letech uvězněn pro kolaboraci
Jan Holý (* 1995) – český lední hokejista
Jaroslav Holý (* 1957) – český fotbalista
Jiří Holý (rozcestník) – rozcestník
Josef Holý – rozcestník
Karel Holý – rozcestník
Ladislav Holý (1933–1997) – český antropolog, od roku 1968 ve Velké Británii 
Luboš Holý (1930–2011) – český zpěvák a vysokoškolský pedagog
Marek Holý (* 1979) – český herec
Martin Holý (* 1978 ) – český historik
Miloslav Holý (1897–1974) – český malíř a grafik
Pavel Holý (1929–2013) – účastník protikomunistického odboje, čestný občan Prahy 7
Pavel Holý (* 1959) – český zpěvák a skladatel
Petr Holý (* 1972) – český japanolog, publicista a znalec japonského divadla
Prokop Holý (asi 1380–1434) – husitský radikální kněz, politik a vojevůdce
Roman Holý (* 1966) – český hudební skladatel, frontman skupin J.A.R. a Monkey Business
Rudolf Holý – český fotbalista z přelomu 19. a 20. století 
Stanislav Holý (1943–1998) – český malíř a výtvarník
Štefan Holý (* 1978) – slovenský politik, podnikatel a advokát, místopředseda Vlády 
Tomáš Holý (rozcestník) (* 1974) – rozcestník
Václav Holý (1900–1941) – český právník, politik a vůdčí představitel domácího protinacistického odboje
Zdeněk Holý (* 1974) – český filmový kritik a teoretik

jiný význam
Holý (Východolabská tabule)  – vrch asi 1 km zsz. od obce Češov v okrese Jičín

Podobné názvy 
 Hollý – rozcestník
 Holy – rozcestník
 Holý vrch – rozcestník
 Holý kopec (rozcestník)
 Holýšov

Česká příjmení